Kapele ima više značenja:
 Kapele (Benevento)
 Kapele (Kazerta)
 Kapele (Kremona)
 Cappelle dei Marsi